Лос Кубес има више значења:

 Лос Кубес (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Кубес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Кубес (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Кубес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кубес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кубес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Кубес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику